La Coppa Radivoj Korać 2017  è la 15ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (l'11ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le quattro squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2016-17, le prime tre classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2016-2017, più la squadra vincitrice della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Crvena zvezda mts
FMP
Mega Leks
Partizan NIS

Vršac
Spartak Subotica
Dunav

Dynamic Belgrado (vincitore)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2016-2017

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2017
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile